San Joaquín – comune della Bolivia
San Joaquín – comune della regione metropolitana di Santiago, Cile.
San Joaquín – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander
San Joaquín – distretto della Costa Rica nel cantone di Flores
San Joaquín – località e distretto del Paraguay nel Dipartimento di Caaguazú 
San Joaquin – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
Contea di San Joaquin – contea della California
San Joaquin – città della California
San Joaquin – secondo fiume della California
San Joaquín – in Venezuela.
San Joaquín – in Messico.
San Joaquin – Distretto di Corozal, in Belize.
San Joaquin Hills – nella Contea di Orange, California
Valle di San Joaquin – regione della California Central Valley